O Big Joe foi um subprograma do Projeto Mercury. Incluiu um único voo que usava o veículo de lançamento Atlas, e uma cápsula da Mercury. O propósito do programa Big Joe era provar a proteção anti-calor da nave que seria usado para as missões orbitais da Mercúrio.

Veículos de lançamento espacial